Avella ist der Name folgender Orte:

 Avella (Kampanien) in der italienischen Provinz Avellino
 Avella (Pennsylvania) im US-Bundesstaat Pennsylvania 

Avella ist der Familienname folgender Personen:

 Gloria Avella-Widhalm (* 1947), deutsche Mittellateinerin